John Gray – filosofo politico inglese (1948-)
 John Gray – poeta inglese (1866-1934)
 John Gray – scrittore e saggista statunitense (1951-)
 John Gray – regista statunitense
 John Gray – atleta statunitense